RETM steht als Abkürzung für:

 Rotterdamse Electrische Tramweg-Maatschappij, siehe Rotterdamse Elektrische Tram
 Rytų Europos teisės mokykla, siehe Schule für Osteuroparecht

Abkürzung